може да се односи на:
Међународни суд правде,
Међународни кривични суд,
Хашки трибунал,